Giuliano Gozi ist der Name folgender Personen:

* Giuliano Gozi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1592, 1598 und 1602
 Giuliano Gozi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1635/1636 und 1648/1649
 Giuliano Gozi (Politiker, III), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1768 und 1796
 Giuliano Gozi (Politiker, 1894) (1894–1955), san-marinesischer Politiker (PFS), Capitano Reggente zwischen 1923 und 1942